Шёнвис () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70622.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильфрид Финк (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 8 мест.
 Партия Team Schönwies занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля